Die Shenzhen Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Shenzhen. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 1. bis 6. Januar 2018 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Auckland und Brisbane.

Titelverteidigerinnen waren Kateřina Siniaková im Einzel und die Paarung Andrea Sestini Hlaváčková/Peng Shuai im Doppel.

Das Turnier gewann Simona Halep. Auch im Doppel setzte sich Halep mit ihrer Landsfrau Irina-Camelia Begu durch. Aufgrund des regnerischen Wetters fanden beide Endspiele in der Halle statt, ohne Zuschauer und Fernsehübertragung.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Shenzhen Open 2018 fand vom 30. bis 31. Dezember 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Shenzhen